Il Superclásico de las Américas 2011 è la prima edizione del trofeo, disputata il 14 settembre e il 28 settembre 2011 tra Argentina e Brasile.

Risultati

Tabellini

Andata

Formazioni

Ritorno

Formazioni

Note

Calcio nel 2011
Competizioni calcistiche internazionali